

Sigle 
 GNU Scientific Library – libreria software

Codici 
 GSL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Yellowknife Great Slave Lake (Canada)
 gsl – codice ISO 639-3 della lingua gusilay